cohort, een Romeinse legerafdeling en diverse afgeleide personengroepen
 cohorte (ecologie)
 Cohortering, het ruimtelijk afscheiden van besmette of van verdachte COVID-19-patiënten